The Happy Ending  – film del 1925 diretto da George A. Cooper
The Happy Ending  – film del 1931 diretto da Millard Webb
Lieto fine (The Happy Ending) – film del 1969 diretto da Richard Brooks

Pagine correlate 
Happy Ending